Подо́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах.

Россия 
 В Москве:
 В Юго-Восточном административном округе:
 Подольская улица * (Марьино) *
 В Новомосковском административном округе:
 Подольская улица * (Девятское) *
 Подольская улица * (Щербинка) *
 Подольская улица — улица в Пензе.
 Подольская улица — улица в Перми.
 Подольская улица — улица в Подольске.
 Подольская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Подольская улица — улица в Серпухове.
 Подольская улица — улица в Челябинске.

Украина 
 Подольская улица — улица в Хмельницком.

См. также 
 Первый Подольский переулок

Источник: :Яндекс.Карты.